Данбери има више значења:
 Данбери,
 Данбери (Висконсин), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Данбери (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Данбери (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Данбери (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Данбери (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина